De wijk Monnikenhuizen, onderdeel van de gemeente Arnhem, kent 39  gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht.

Klarenbeek
De buurt Klarenbeek kent 39 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Monnikenhuizen